Good Night, Good Dreams é o primeiro EP da banda Unlife. Lançado em 2007 pela gravadora Self-Produced.

Faixas 
"I Call This Abdomen, They Call this aMery Can Love" - 03:42
"Good Night, Good Dreams" - 04:13
"Why Mr Edd Wears a Yellow Smille Behind a Black Suit?" - 03:56
"With Eyes Rolled Back" - 05:33
"Throw Your Roses, Down Your Tears" - 04:01
"We Must Thank Dallas" - 05:21
"Alguem Importante Merece Descupas" - 09:09
Total de Tempo: 38:58

Álbuns de 2007
Álbuns de metalcore